Список 500 найкращих альбомів усіх часів було опубліковано журналом Rolling Stone у листопаді 2003 року. Список складено за результатами голосування, в якому взяли участь 273 рок-музиканти, музичні критики та продюсери, кожний з яких представив свій список у 50 альбомів. Список включив альбоми, що представляють різні музичні напрямки, зокрема поп, рок, метал, панк, соул, блюз, фолк, джаз, хіп-хоп та їх комбінації. 

2005 року список вийшов у вигляді книги. Вступне слово написав критик Стівен Ван Зандт (Steven Van Zandt). Список, представлений у книзі, дещо відрізнявся від оригіналу, оскільки редактор вилучив деякі компіляційні альбоми та включив два LP-альбоми Роберта Джонсона King of the Delta Blues Singers в The Complete Recordings, звільнивши таким чином 8 додаткових місць у списку.

У 2012 та 2020 роках були опубліковані оновлені версії рейтингу.

Статистика списку 

За кількістю представлених альбомів у цьому списку лідирують такі виконавці:
 The Beatles — 11 (з них 4 у першій десятці)
 Боб Ділан та The Rolling Stones — по 10 (відповідно 2 і 1 у першій десятці)
 Брюс Спрінгстін — 8
 The Who — 7
 Елтон Джон і Девід Бові — 6

Розподіл за часом випуску альбому має таку статистику:
 1950-ті та раніше — 29 альбомів (5.8 %)
 1960-ті — 126 (25.2 %) (7 з них у першій десятці)
 1970-ті — 183 (36.6 %) (3 у першій десятці)
 1980-ті — 88 (17.6 %)
 1990-ті — 61 (12.2 %)
 2000-ні — 13 (2.6 %)

Повний список

Галереї

Примітки

Посилання 
 Список на офіційному сайті Rolling Stone  
 MusicChain - RS 500 Greatest Albums of All Time 
 The list on Rhino.com

Див. також 
 Список 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone
 Список 100 найкращих гітаристів усіх часів за версією журналу Rolling Stone

Списки музичних альбомів
Рейтинги